Рафаель Хосе Урданета-і-Фаріа — президент Великої Колумбії
 Рома́ріу де Со́уза Фа́ріа — бразильський футболіст
 Бетті Марія Сілва де Фаріа (порт. Betty Maria Silva de Faria, нар. 1941) — бразильська актриса, продюсерка.